Генна́дий Миха́йлович Гати́лов (род. 25 августа 1950) — российский дипломат.

Биография 
Окончил МГИМО МИД СССР (1972). На дипломатической работе с 1972 года.
 В 1972—1977 годах — атташе, третий секретарь Посольства СССР в Египте.
 В 1977—1980 годах — третий секретарь Отдела международных организаций МИД СССР.
 В 1980—1984 годах — второй секретарь, первый секретарь Посольства СССР в Иордании.
 В 1984—1992 годах — первый секретарь, советник, эксперт, начальник отдела Управления международных организаций МИД СССР (с 1991 — России).
 В 1992—1997 годах — советник, заведующий политической референтурой Постоянного представительства России при ООН.
 В 1997—1999 годах — заместитель директора Департамента международных организаций МИД России.
 В 1999—2004 годах — первый заместитель постоянного представителя России при ООН.
 С марта по июль 2004 года — исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН.
 В 2004—2008 годах — старший советник канцелярии Генерального секретаря ООН.
 С апреля 2008 по январь 2011 года — директор Департамента международных организаций МИД России.
 С 24 января 2011 по 31 января 2018 года — заместитель министра иностранных дел России.
 С 31 января 2018 года — постоянный представитель Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве и Постоянный представитель при Конференции по разоружению в Женеве по совместительству.

Семья 
Женат, имеет дочь.

Награды 
 Орден Дружбы (19 октября 2009) — За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю безупречную службу.
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (2 февраля 2009) — За заслуги в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю безупречную дипломатическую службу.
 Благодарность Президента Российской Федерации (19 июня 2013) — за вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации.
 Орден Почёта (29 сентября 2014) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (20 июля 2020) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую службу.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (20 февраля 1999).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (18 июня 2002).
 Чрезвычайный и полномочный посол (12 июля 2010).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России

Выпускники МГИМО
Заместители министра иностранных дел Российской Федерации
Награждённые Почётной грамотой Президента Российской Федерации
Постоянные представители Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве